Speight ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Speight (1964–2022), australischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 George Speight (* 1957), fidschianischer Politiker
 Henry Speight (* 1988), australischer Rugby-Union-Spieler
 Jesse Speight (1795–1847), amerikanischer Politiker
 John J. Speight (um 1885/1890–1954), amerikanischer Jurist und Richter
 Johnny Speight (1920–1998), britischer Drehbuchautor
 Mark Speight (1965–2008), britischer Fernsehmoderator
 Richard Speight Jr. (* 1970), amerikanischer Schauspieler
 Richard Speight (1838–1901), Eisenbahnkommissar 

Siehe auch:
 Speight’s, neuseeländische Brauerei